Cao, CAO ou CaO peut être un patronyme, un toponyme, un sigle, un code ou un symbole chimique.

Patronyme 
La famille de Cao Cao est une ancienne et puissante famille de notables chinois. Les Cao () ont toujours pris part aux affaires politiques du royaume de Chine. Le membre le plus éminent de cette famille fut Cao Cao, qui par ses nombreuses conquêtes établit les bases du royaume de Wei et la dynastie Cao Wei, au .

Parmi les membres de la famille de Cao Cao, on retrouve :
 Cao Cao (155-220), un seigneur de guerre, écrivain et poète de la fin de la dynastie Han ;
 Cao Ang (175-197), fils aîné de Cao Cao ;
 Cao Pi (187-226), deuxième fils de Cao Cao, devient son héritier à la mort de Cao Ang ;
 Cao Rui, fils de Cao Pi ;
 Cao Fang, fils adoptif de Cao Rui ;
 Cao Yu, fils de Cao Pi ;
 Cao Huan, fils de Cao Yu ;
 Cao Lin, fils de Cao Pi ;
 Cao Mao, fils de Cao Lin ;
 Cao Zhang, troisième fils de Cao Cao ;
 Cao Zhi (192–232), quatrième fils de Cao Cao ;
 Cao Chong (196-208), fils de Cao Cao ;
 Cao Zhen, fils adoptif de Cao Cao ;
 Cao Ren, cousin de Cao Cao ;
 Cao Hong, cousin de Cao Cao ;
 Cao Xiu.

Parmi leurs descendants, citons :
 Cao Ye (816-878), un poète chinois ;
 Cao Xueqin, écrivain chinois du  ;
 Cao Yu (1910-1995), un écrivain chinois ;
 Cao Gangchuan (1935-), un ministre chinois de la défense ;
 Cao Shunli (1961-2014), une avocate et militante des droits de l'homme chinoise.

D'autre part 
 Diogo Cão, un navigateur portugais du  ;
 Hui Cao, physicienne sino-américaine ;
 Joseph Cao (né en 1967), un avocat et homme politique américain ;
 Pierre Cao (né en 1937), un musicien, compositeur et chef d’orchestre luxembourgeois ;
 Cao Xuân Dục (1843-1923), un érudit et mandarin vietnamien ;
 Cao Xuân Hạo (1930-2007), un linguiste et traducteur vietnamien, arrière-petit-fils du précédent ;
 Cao Wenxuan :
  (né en 1934), un ichtyologiste chinois,
 Cao Wenxuan (né en 1954), un écrivain chinois ;
 Carlos Alberto Correia Fortes (né en 1968), surnommé Cao, un footballeur portugais ;
 Dame de Cao, nom donné à une momie péruvienne de la culture Moche.

Toponyme 

 xian de Cao (), une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.
 Cao, un État chinois vassal des rois de la dynastie Zhou (1046-221 av. J.-C.).

Sigle 

CAO, sigle composé des trois lettres C, A et O, peut faire référence à :
 conception assistée par ordinateur, une méthode et des outils logiciels de conception ;
 CAO électronique, une autre approche de la conception assistée par ordinateur ;
 Commission d'appel d'offres des collectivités territoriales, une commission en France ;
 Indice CAO, un indice totalisant les dents cariées, absentes (pour raison carieuse) et obturées (soignées) dans la bouche d'un patient et permettant de quantifier la santé bucco-dentaire d'une personne, et par extension celle d'une population ;
 Centre d'accueil et d'orientation (pour les migrants, en France), depuis 2015 ;
 chirurgie assistée par ordinateur, des techniques qui permettent au chirurgien d'être plus précis dans ses gestes ;
 Corpus antiphonalium officii, un catalogue de chant grégorien ;
 CAO Génie civil (où CAO signifie centrifugé armé ordinaire).

Code 
CAO est un code qui peut désigner :
 , l'aéroport de Clayton. au Nouveau-Mexique aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Abréviation 
CaO est l'abréviation d'oxyde de calcium.

Notes et références